Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska – (ang. British East India Company), powstała w roku 1600
 Holenderska Kompania Wschodnioindyjska – (hol. Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC), powstała w roku 1602
 Duńska Kompania Wschodnioindyjska – (duń. Dansk Ostindisk Kompagni), powstała w roku 1616
 Francuska Kompania Wschodnioindyjska – (fr. Compagnie des Indes Orientales), powstała w roku 1664
 Szwedzka Kompania Wschodnioindyjska – (szw. Svenska Ostindiska Companiet), powstała w roku 1731
 Królewsko-Pruska Azjatycka Kompania Handlowa w Emden do handlu z Kantonem i Chinami – (niem. Königlich-Preußische Asiatische Compagnie in Emden nach Canton und China), powstała w 1751 roku.

Zobacz też 
 Kompania Zachodnioindyjska